Cohausz ist der Familienname folgender Personen;

 Alfred Cohausz (1897–1990), deutscher Jurist, Regionalhistoriker und Autor
 Hans Cohausz (1907–), deutscher Offizier
 Johann-Adolf Cohausz (* 1947), Jurist, Generalkonsul a. D., Staatssekretär a. D.
 Otto Cohausz (1872–1938), deutscher Jesuit und theologischer Schriftsteller